Tolla steht für
 Tolla, Gemeinde im französischen Département Corse-du-Sud

Tolla ist der Name folgender Personen
 Abeba Tolla (* 1977), äthiopische Marathonläuferin
 Girma Tolla (* 1975), äthiopischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Tola